Васильково — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области. Входит в состав Ковровского сельского поселения.

История 
Поселение Кирснейдин было основано в 1379 году. В 1549 году было переименовано в Киршнайден. В 1785 году — в Киршкенен. Более позднее название — Киршненен.

В 1910 году в поселении проживало 163 человека, в 1933 году — 490 жителей, в 1939 году — 489 жителей.

В 1946 году Киршненен был переименован в посёлок Васильково.

Население

Примечания 

Населённые пункты Зеленоградского района